Miejscowości w USA:
 Ector – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ector (ang. Ector County) – w stanie Teksas